La categoria dei Pesi mosca leggeri è stata la categoria inferiore ad Pechino 2008, limitata agli atleti di peso inferiore a 48 kg.

Hanno partecipato 29 atleti.

Tabellone 

Pugilato ai Giochi della XXIX Olimpiade